

Presentación previa 
Gerard Granollers y Jordi Samper-Montaña eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año. 

Guillermo Durán y Horacio Zeballos ganaron el título tras derrotar en la final Íñigo Cervantes y Renzo Olivo.

Cabeza de serie 

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin ''(Primera ronda)
 ''' Guillermo Durán /  Horacio Zeballos (Campeones)

<ol start=3>
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Semifinales)
  Roberto Maytín /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Fürth 2015